ISO 3166-2:PL — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Польше. Стандарт охватывает 16 воеводств Польши. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Польши — PL и дополнительного кода, записанных через дефис.
Геокоды воеводств Польши являются подмножеством кода домена верхнего уровня — PL, присвоенного Польше в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Польши 

Геокоды 16 воеводств административно-территориального деления Польши.

Геокоды пограничных Польше государств 
 Германия — ISO 3166-2:DE (на западе),
 Чехия — ISO 3166-2:CZ (на юго-запад),
 Словакия — ISO 3166-2:SK (на юге),
 Украина — ISO 3166-2:UA (на юго-востоке),
 Белоруссия — ISO 3166-2:BY (на востоке),
 Литва — ISO 3166-2:LT (на северо-востоке),
 Россия — ISO 3166-2:RU (на северо-востоке),
 Швеция — ISO 3166-2:SE (на севере (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Польши

Ссылки 
 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:PL
https://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/udostepnianie_danych/baza_teryt/uzytkownicy_indywidualni/przegladanie/przegladanie.aspx (pl)

2:PL